

Муніципалітети у Франції 
 Мірабо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Мірабо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу

Особи 
Оноре Габріель Мірабо (1749—1791) — французький політичний діяч і оратор.